Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Тамбов» — филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в Тамбовской области.

История 
Первый радиоэфир состоялся 23 декабря 1937 года. В том же году был создан Комитет по радиофикации и радиовещанию при Исполнительном комитете Тамбовского областного совета депутатов трудящихся (Тамбовский радиокомитет), многократно переименовывавшийся, с 1970 года — Комитет по телевидению и радиовещанию Исполнительного комитета Тамбовского областного совета депутатов трудящихся (Тамбовский комитет по телевидению и радиовещанию). В 1940 году из Тамбовского радиокомитета был выделен Пензенский радиокомитет.

Первый выход в эфир тамбовской телестудии состоялся 22 июля 1964 года (ретрансляция в Тамбовской области 1-й программы Центрального телевидения велась с 1960 года, ретрансляция 4-й (будущей 2-й программы) с 1974 года): местные передачи транслировались раз в неделю по одному часу (на Первой программе ЦТ). Однако тогда тамбовская телестудия просуществовала всего три месяца. Вновь местное телевидение вышло в эфир лишь спустя несколько десятилетий — 29 декабря 1992 года (на канале РТР). В том же году Тамбовский комитет по телевидению и радиовещанию был переименован в ГТРК «Тамбов». В 2002 году получила статус федерального государственного унитарного предприятия, 23 ноября 2006 года ликвидировано, на его базе был создан филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» "Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Тамбов».

1 июня 2009 года стал работать сайт www.vestitambov.ru.

19 сентября 2016 года вещание «Радио России» в Тамбовской области перешло в FM диапазон — 100,9 МГц.

9 января 2017 года ГТРК «Тамбов» возобновила работу на радиоканале «Маяк» — 89,9 МГц.

В декабре 2017 года телеканал «Россия-1» и радиоканал «Радио России» с программами ГТРК «Тамбов» вошли в состав первого мультиплекса (охват населения Тамбовской области — 99,5 процента).

24 марта 2018 года ГТРК «Тамбов» начала работу на телеканале «Россия-24» (в составе первого мультиплекса).

Теле- и радиоканалы 
 Телеканал Россия-1 Тамбов
 Телеканал Россия-24 Тамбов
 Радиоканал Радио России Тамбов
 Радиоканал Радио Маяк Тамбов

Программы на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» 
 Все программы
 «Вести / Тамбов. PRO выходные»
 «Вести / Тамбов. События недели»
 «Вести / Тамбов. Дежурная часть»
 «Вести / Тамбов. Экономика»

Программы на радиоканалах «Радио России» и «Маяк» 
Все программы

Доброго утра! Хорошего дня!

История каждый день

Подробности

Реплика

Самое время

Полицейские новости

Полицейские новости: на трассе

Ваше здоровье

Дачная беседка

Гармония звуков

Гражданская среда

Играй гармонь!

К истокам

Классическая проза

Классный урок

Код истории

Коротко о важном

Культурная среда

Молодежный салон

Полоса безопасности

Помни войну

Ретро-канал

Спорт для всех

Человек Закон Общество

Новости Тамбова и Тамбовской области от ГТРК «Тамбов» 
Вести / Тамбов. Лента новостей

Прямой эфир 
Телеканал «РОССИЯ-1»/ТАМБОВ

Телеканал «РОССИЯ-24»/ТАМБОВ

Радиоканал «РАДИО РОССИИ»/ТАМБОВ

Радиоканал «МАЯК»/Тамбов

Видеоканал «ТАМБОВ: ТЕРРИТОРИЯ ВДОХНОВЕНИЯ»

Примечания

Ссылки 
 «Вести-Тамбов»

Филиалы ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Бывшие федеральные государственные унитарные предприятия РФ